

Horvátország 
Drávadiós falu és község horvát neve Muraköz megyében Horvátországban.
Orehovica falu Bedekovčina községben Krapina-Zagorje megyében Horvátországban.
Orehovica Fiume városrésze Tengermellék-Hegyvidék megyében Horvátországban.

Szlovénia 
Orehovica falu Šentjernej községben Délkelet-Szlovénia régióban Szlovéniában.
Orehovica falu Vipava községben Goriška régióban Délnyugat-Szlovéniában.
Orehovica Zagorje ob Savi községben Zasavska régióban Szlovéniában.